Vento – fenomeno meteorologico
 Vento – termine utilizzato in araldica
 Vento – glifo dell'astrologia Maya
 Ciclovia Ven-To – progetto di pista ciclabile da Torino a Venezia
Vento – famiglia nobile genovese
Flavia Vento – showgirl, attrice ed ex modella italiana
Sergio Vento – diplomatico italiano